Die Deutsche Cadre-47/1-Meisterschaft wurden seit 1952 in der Karambolagevariante Cadre 47/1 ausgetragen. Ausgerichtet wurde die Meisterschaft bis zur Saison 1996/97 an verschiedenen Orten. Danach fand keine Meisterschaft mehr statt.

Geschichte 
In Deutschland setzte sich die schwierige Disziplin Cadre 47/1 erst nach dem Krieg durch. Die besten Leistungen wurden von deutschen Weltklasse Cadrespielern zwischen 1970 und 1987 erzielt. Auf europäischer Ebene wurden auch sieben Titel durch Deutsche Akteure erreicht, davon allein drei von Dieter Müller. Leider ist Cadre 47/1 in den vergangenen 20 Jahren kaum noch gespielt worden.

Modus 
Folgende Modi wurden im Laufe der Jahre gespielt:

Deutsche Rekordentwicklung Cadre 47/1

Turnierrekordentwicklung Cadre 47/1

Turnierstatistik 
Der GD gibt den Generaldurchschnitt des jeweiligen Spielers während des Turniers an.

Legende

Quellen:

Einzelnachweise 

 
Erstveranstaltung 1952